Kleine Geul (Itteren), de benedenloop van de Geul, bij Itteren
Kleine Geul (Assenede), een kreek bij Assenede
Gulp (rivier)